

Geografia e História

Cáucaso 
 Montanha Ibéria — montanha localizada em Nova Athos, Abecásia
 Reino da Geórgia
 Reino da Ibéria — antigo reino situado na região da Ibéria no Cáucaso, atualmente na Geórgia
 Principado da Ibéria — antigo principado situado na região da Ibéria no Cáucaso, atualmente na Geórgia
 Tema da Ibéria — subdivisão do Império Bizantino no século XI

Sudoeste europeu 
 Ibéria — nome pelo qual os gregos conheciam a Península Ibérica
 Península Ibérica — situada no sudoeste da Europa
 Iberos — povo antigo do sudoeste europeu

Outros lugares 
 Iberia (distrito) — do Peru
 Iberia (Missouri) — cidade dos Estados Unidos
 Jardim Ibéria — bairro da cidade de São Paulo, capital do estado brasileiro homônimo
 Laguna Iberia — laguna na Guatemala
 New Iberia — cidade localizada no estado estadunidense de Luisiana
 Paróquia de Iberia — paróquia do estado estadunidense da Luisiana

Outros usos 
 Iberia (empresa aérea) — companhia de aviação espanhola
 Viagens Iberia — antiga agência de viagens espanhola
 Ibéria (banda) — banda portuguesa de heavy-metal

Ver também 
 Ibero-América

Desambiguação
Desambiguações de topônimos